Harthi ist der Familienname folgender Personen:

 Amjad al-Harthi (* 1994), omanischer Fußballspieler
 Barakat al-Harthi (* 1988), omanischer Sprinter
 Jokha Al-Harthi (* 1978), omanische Autorin und Hochschullehrerin
 Khuwaled Al-Harthi, saudi-arabischer Sportschütze
 Matar Al-Harthi (* 1948), saudi-arabischer Sportschütze
 Mohsin al-Harthi (* 1976), saudi-arabischer Fußballspieler
 Saad al-Harthi (* 1984), saudi-arabischer Fußballspieler